:

 innuendo, jezična figura
 Innuendo (album), album je britanskog rock sastava Queen.
 Innuendo (singl), singl je britanskog rock sastava Queen.
 Innuendo (glazbeni sastav), malezijski R&B trio